Karl Löber bzw. Carl Löber ist der Name folgender Personen:

* Karl Löber (Schauspieler) (1843–1895), auch Carl Löber, deutscher Schauspieler 
 Karl Löber (Heimatforscher) (1901–1982), deutscher Heimatforscher